13-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 27 по 30 июня 1954 года в Риме. В женских соревнованиях приняли участие 126 гимнасток из 18 стран, а в мужских соревнованиях — 132 гимнаста из 24 стран. В командном турнире за каждую страну выступали по 8 гимнастов, но в зачёт шли 6 лучших результатов в каждом виде многоборья. Это был первый чемпионат мира по спортивной гимнастике, в котором приняли участие советские спортсмены.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт

Результаты

Женщины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Опорный прыжок

Брусья

Бревно

Вольные упражнения

Мужчины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Брусья

Перекладина

Ссылки 
Результаты на сайте Gymnast.ru

1954
Международные спортивные соревнования в Риме
Июнь 1954 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по гимнастике в Италии